Mjällby heißt der Ort
Mjällby (Ort) in der schwedischen Provinz Blekinge län

Mjällby ist der Familienname von
 Johan Mjällby (* 1971), schwedischer Fußballspieler